Тунисская Профессиональная лига 1 1999/2000 () — 45-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1999/00 на сайте rsssf.com 
 Сезон 1999/00 на сайте goalzz.com 

1999/2000
Тунис
Тунис
1999 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000